Эллен Роше (, р. 19 июля 1979) — бразильская актриса, модель и телеведущая, была прообразом Лары Крофт в 2000 году.

Биография 
Эллен Роше родилась в Сан-Паулу. Родители Эллен всегда хотели, чтобы она стала врачом, как впрочем и сама Эллен, поскольку она обожала помогать людям. Однако как и у любой девушки её возраста, у Эллен была еще одна мечта — стать знаменитой телеведущей. Позже в колледже она увлеклась биологией и решила поступать на факультет медицины в Casa Saint, однако сдав часть экзаменов и пройдя первый отборочный тур, забрала документы и вернулась домой — желание стать ведущей и моделью оказалось сильнее. Родители Эллен всегда поддерживали дочь и согласились с принятым решением, хотя на первых порах отцу не особо нравилось её новое занятие.

Сейчас Эллен Роше — одна из самых востребованных и популярных моделей Бразилии. Её портреты украшают обложки десятков ведущих журналов. В основном, мисс Роше предпочитает сниматься для мужских журналов в бикини и без него; её необычайно тонкая талия (всего 57см) и большой аппетитный зад стали своеобразной визитной карточкой. Помимо работы в модельном агентстве, мисс Роше успела побывать ведущей нескольких телепередач («If To roll, Rolled», «Fancy», «Which is Music») на бразильском телевидении. Неудивительно, что менеджеры Greenleaf в январе 2001 пригласили на роль Лары именно её. Будучи Ларой модель выполняла ту же работу, что и её европейские коллеги — раздавала автографы, появлялась на игровых выставках и развлекательных мероприятиях, позировала для журналов и давала интервью. Однако её срок пребывания на посту Лары был несколько короче других девушек — около шести месяцев.

В ноябре 2001 г Эллен снялась обнажённой в бразильском издании Playboy, став второй моделью Лары, попавшей на страницы этого известного журнала. К счастью на этот раз обошлось без скандала. Сейчас мисс Роше продолжает работать на телевидении и планирует написать роман.

Личная жизнь 
Поскольку в Бразилии нет представительства Eidos, рекламой и продажей игр в этой стране занимается компания Greenleaf (наподобие Capcom, издающей игры Eidos в Японии). Для рекламы игры Tomb Raider III Gold: The Lost Artifact была приглашена известная бразильская модель Эллен Роше. Как оказалось впоследствии, Эллен была хорошо осведомлена об игре Tomb Raider и являлась большой поклонницей Лары Крофт. Также Эллен является настоящей звездой журнала PlayBoy.

Фильмография

Примечания

Ссылки